Червёнка-Лещины:

 Червёнка-Лещины — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Рыбницкий повят. 
 Червёнка-Лещины — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Рыбницкий повят, Силезское воеводство.